Дахедж — Віджайпур — Дадрі — трубопровідна система, створена для постачання газу з півночі західного узбережжя Індії до району Делі.

На початку 21 століття в Індії активно зростало споживання природного газу, передусім в електроенергетиці та промисловості мінеральних добрив. Для задоволення наявного попиту, а також подачі блакитного палива у нові провінції (зокрема, до району столиці та в Пенджаб), на узбережжі Камбейської затоки в Дахеджі (штат Гуджарат) спорудили термінал для імпорту зрідженого газу, введений в експлуатацію у 2004-му. За рік до того від Дахеджу до Віджайпуру проклали газопровід діаметром 1050 мм та довжиною 610 км. У Вемарі, менш ніж за сотню кілометрів від початкового пункту, траса трубопроводу сходилась в один коридор зі створеною раніше потужною газотранспортною системою Хазіра – Віджайпур – Джагдішпур, що бере початок так само на узбережжі Гуджарату, але дещо південніше від Дахеджу. 

У 2010—2011 роках ввели в експлуатацію продовження газопроводу, що від Віджайпуру попрямувало до Дадрі на околицях Делі. При цьому діаметр другої  ділянки зростав до 1200 мм, а її довжина складала 499 км. Від Дадрі в свою чергу починаються трубопроводи в Пенджаб (Дадрі – Нангал) та до нафтопереробного заводу в Паніпаті (штаті Хар'яна).

Загальна довжина системи з урахуванням відгалужень досягнула 1280 км при максимальній пропускній здатності 54 млн.м3 на добу. Транспортування газу забезпечують компресорні станції у Jabhua, Віджайпурі, Kailaras та Chainsa, запущені в 2011 році.

Примітки 

Газопроводи Індії